DHD steht für:
 Dima Halam Daoga, ehemalige separatistische Organisation in Nordostindien
 Dringlicher Hausbesuchsdienst, DDR-Bezeichnung für einen Allgemeinmedizinischen Bereitschaftsdienst, siehe Ärztlicher Notdienst #Deutschland
 Durham Downs Airport (IATA-Code), Flugfeld von Durham Downs Station, Durham (Queensland), Bulloo Shire, Queensland

dhd steht für:
 Dhundari (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen in Rajasthan

Siehe auch:
 DHD-Verfahren

Abkürzung